Jaramillo est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Jaramillo de la Fuente, commune d'Espagne dans la Province de Burgos et la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Jaramillo Quemado, commune d'Espagne dans la province de Burgos et la communauté autonome de Castille-et-León ;
 , localité de la province de Santa Cruz en Argentine ;
 , localité de la province de Chubut en Argentine ;
 Jaramillo, localité de la province de Chiriquí au Panama.

Patronyme 

 , femme politique américaine ;
 , homme politique colombien ;
 Carlos Mario Jaramillo (1961-), coureur cycliste colombien ;
 Carlota Jaramillo (1904-1987), chanteuse équatorienne ;
  (1994-), modèle et reine de beauté panaméenne, lauréate de Miss Panama 2020 et candidate à Miss Univers 2020 ;
 Daniel Jaramillo (1991-), coureur cycliste colombien ;
  (1952-), femme politique américaine ;
 , naufragée du  au Chili en 1849, supposément retenue captive par les Mapuche ;
 Elvira Cuervo de Jaramillo (1941-), femme politique et diplomate colombienne ;
  (1967-), coureur cycliste colombien ;
 Georni Jaramillo (1989-), athlète vénézuélien spécialiste du décathlon ;
  (1910-1970), artiste colombien ;
 Jaime Jaramillo Uribe (1917-2015), historien colombien ;
  (1940-), archevêque colombien ;
 Jason Jaramillo (1982-), joueur de baseball américain ;
 Jesús Carrasco Jaramillo (1972-), écrivain espagnol ;
 Jason Jaramillo (1982-), joueur américain de baseball ;
 Jesús Emilio Jaramillo Monsalve (1916–1989), évêque colombien ;
 Julio Jaramillo (1935-1978), chanteur équatorien ;
 Karla Jaramillo (1997-), marcheuse équatorienne ;
 Lucy Jaramillo (1983-), athlète équatorienne ;
  (1988-), footballeur panaméen ;
 Manuel Mejía Jaramillo (1887-1958), entrepreneur colombien du commerce du café ;
  (1928-2019), ambassadrice américaine ;
 , commandant de guérilla colombien des FARC ;
 Melquíades Jaramillo, (1966-), joueur vénézuélien de basket-ball ;
 Mónica Jaramillo (1984-), journaliste, mannequin, reine de beauté et présentatrice de télévision colombienne ;
 Natalia Romero Jaramillo (1980-) athlète chilienne spécialiste du marathon ;
 Nevith Condés Jaramillo (? - mort assassiné en 2019), journaliste mexicain ;
 , cycliste espagnol ;
 Paulina Jaramillo, ingénieure colombo-américaine ;
 , pianiste et chanteur mexicain.
 Remberto Jaramillo (1983-), coureur cycliste colombien ;
 , révolutionnaire mexicain ;
 Rudy Jaramillo (1950-), joueur et instructeur de baseball ;
  (1982-), boxeuse américaine ;
  (1950-), joueur de badminton mexicain ;
 , femme politique mexicaine.

Société 
 Ospina, Vasquez, and Jaramillo, société colombienne de négoce de café.

Patronyme hispanique